Дерашот (драшот; мн. ч. от «драша») — слово еврейского происхождения.

 Дерашот — учёные беседы, проповеди.
 «Дерашот» («Deraschot» или «Derashot»; 1529) — книга Соломона Молхо, проникнутая мессианскими чаяниями.

См. также 
 Драш — третий уровень толкования Святого Писания; в обратном прочтении — шарада.
 Мидраш